Esistono più comuni francesi con questo nome

Flers – Orne
Flers – Passo di Calais
Flers – Somme